Улица Академика Александрова:
 Улица Академика Александрова — улица в Запорожье
 Улица Академика Александрова — улица в Москве
 Улица Академика Александрова — улица в Обнинске
 Улица Академика Александрова — улица в городе Сосновый Бор (Ленинградская область)